Solenopsis invicta är en myrart som beskrevs av William F. Buren 1972. Solenopsis invicta ingår i släktet eldmyror, och familjen myror. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Eldmyror
invicta